kgp est un sigle qui peut désigner :
 kilogramme-poids, une ancienne unité de force, n'appartenant pas au Système international, qui relie les notions de masse et de poids.

KGP est un sigle qui peut désigner :
  (en français, Direction générale de la police), l'autorité centrale chargée de faire respecter la loi en Pologne